

Кузель — місто, районний центр, земля Рейнланд-Пфальц
 Кузель — район, земля Рейнланд-Пфальц

Кузель — селище, Тайгинський міський округ, Кемеровська область